IVL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ivalo (Finlandia)